Импо́ст (, , ) — архитектурный термин, означающий:
 завершающая часть колонны или стены, имеющая вид полочки или фигурного карниза и являющаяся опорой для вышерасположенной арки;
 переходный элемент кубической или трапециевидной формы между абакой капители и пятой арки, используемый для уравнивания колонн в колоннаде по высоте;
 в римской архитектурной ячейке функцию импоста выполняют отрезки профилированного антаблемента;
 импост в виде усечённой четырёхгранной пирамиды, заменяющей капитель (так называемая импостная капитель) в византийской архитектуре;
 неподвижная часть типа сандрика, помещающаяся над дверью или окном и входящая в состав обрамления проёма;
 карниз или горизонтальная тяга, выполняющие функцию зрительного членения плоскости стены для устранения монотонности её поверхности.

 импостом также называют вертикальный элемент, разделяющий оконный или дверной проём или разделяющий два близко расположенных оконных проёма.

См. также 
 Горбылёк
 Ригель

Примечания

Литература 
 
 

Архитектурные элементы